Куце́вич — слов'янське прізвище, походить з Польщі, України та Білорусі. Значна частина носіїв такого прізвища відносилась до польської шляхти. Прізвище Куцевич утворене від прізвиська Куций: так могли прозвати людину маленького зросту, коренасту. Існує інша версія: куцом в старовину називали німецький фрак. Можливо, власник прізвиська часто носив фрак або продавав їх. Куций з часом отримав прізвище Куцевич.

 Куцевич Володимир Адамович (1917—2012) — радянський і український архітектор, графік, живописець, скульптор.
 Куцевич-Миньківський Іван Аврамович (поч. XVII ст. — поч. 1657 р.) — паволоцький козацький полковник, активний учасник Хмельниччини.
 Куцевич Павло В'ячеславович (нар. 21 червня 1983) — білоруський хокеїст, центральний нападник.

Українські прізвища